Леа Штеванец (, род. 11 октября 1976) — словенская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Бронзовый призёр чемпионатов Словении 1999 и 2000 гг. (в 2000 г. разделила 3—4 места с К. Гросар и обошла ее по дополнительным показателям). Победительница юниорского чемпионата Словении 1996 г. Серебряный призёр юниорских чемпионатов Словении 1994 и 1995 гг.

В составе сборной Словении участница шахматной олимпиады 2002 г. (выступала за 3-ю команду).

Участница юношеского чемпионата мира 1994 г. (в категории до 18 лет). Участница юниорского чемпионата мира 1996 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступление Л. Штеванец в чемпионате мира среди девушек 1996 года 
 Выступления Л. Штеванец на шахматных олимпиадах 

 Шахматисты Словении
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ среди женщин